Ratkovac je lahko:
 Ratkovac, Gornji Bogićevci (Hrvaška)
 Ratkovac, Lajkovac (Srbija)